Úžice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Úžice (ort i Tjeckien, Okres Mělník), Mellersta Böhmen, 
 Úžice (ort i Tjeckien, lat 49,87, long 14,97), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar